Miejscowości w Nepalu:
 Sisakhani (Baglung)
 Sisakhani (Kavrepalanchok)